Światosław Włodzimierzowic (zm. 1015) – książę drewlański, syn Włodzimierza I Wielkiego
 Światosław Włodzimierzowic (zm. 1114) – książę smoleński i perejasławski, syn Włodzimierza II Monomacha
 Światosław Włodzimierzowic (zm. ok. 1167) – książę wszczyżski, syn Włodzimierza Dawidowica